De 20 kilometer individueel mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2010 vond plaats op donderdag 18 februari 2010. Titelverdediger was de Duitser Michael Greis.

Na het zilver op de sprint won de Noor Emil Hegle Svendsen nu zijn eerste gouden olympische medaille. De tweede plaats werd gedeeld door zijn landgenoot Ole Einar Bjørndalen en de Wit-Rus Sergej Novikov. Voor Bjørndalen was het zijn tiende olympische medaille.

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag

Mannen Individueel